

Geografia

Italia 
Comuni
 San Vittore del Lazio, comune in provincia di Frosinone
 San Vittore Olona, comune in città metropolitana di Milano
Frazioni
 San Vittore, frazione di Fossano in provincia di Cuneo
 San Vittore, frazione di Cesena in provincia di Forlì-Cesena 
 San Vittore, frazione di Colognola ai Colli in provincia di Verona
 San Vittore, frazione di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma
 San Vittore, frazione di Genga in provincia di Ancona

Svizzera 
 San Vittore, comune svizzero del canton Grigioni

Persone 
 San Vittore (†?), martire in Africa con i santi Crescenzio, Domenico, Liboso, Primiano, Saturnino e Secondo, celebrato il 29 dicembre
 San Vittore di Egitto, martire in Egitto con Santo Stefano, celebrato il 1º aprile
 San Vittore in Africa, martire in Africa nel periodo imperiale di Decio, celebrato il 10 marzo
 San Vittore di Alessandria, ad Alessandria d'Egitto con i santi Adriano e Basilia, celebrato il 17 maggio
 San Vittore di Algeria, martire con altri 34 compagni nella attuale Algeria, celebrato il 18 dicembre
 San Vittore, martire in Africa con i santi Publio, Ermete e Papia, celebrato il 2 novembre
 San Vittore (†176), martire in Siria con la moglie Corona, celebrato il 14 maggio
 San Vittore (†198), papa e martire, celebrato il 28 luglio
 San Vittore (†258), martire con altri 21 compagni, celebrato il 15 dicembre
 San Vittore africano (†258), martire in Africa con i santi Crescenziano, Rosula e Generale, celebrato il 14 settembre
 San Vittore (†268), veterano della legione tebea, martire con san Maurizio
 San Vittore di Xanten, soldato della legione tebea, scampato all'eccidio e rifugiatosi a Xanten, celebrato il 10 ottobre
 San Vittore di Corinto (†284), martire a Corinto, celebrato il 25 febbraio
 San Vittore di Braga (†300), martire a Braga (Portogallo), celebrato il 12 aprile
 San Vittore di Nicomedia (†303), martire con i santi Mariano e Alessandro a Nicomedia, celebrato il 17 ottobre
 San Vittore il Moro (†303), soldato della Mauritania, martire in Milano, celebrato l'8 maggio
 San Vittore di Marsiglia (†303 o 304), martire a Marsiglia con i santi Alessandro, Feliciano e Longino, celebrato il 21 luglio
 San Vittore (†304), martire con altri compagni, celebrato il 30 marzo
 San Vittore di Merida (†304), martire con i suoi due fratelli Stercazio ed Antinogene a Mérida (Spagna), celebrato il 24 luglio
 San Vittore (†305), martire con i santi Vincenzo ed Oronzo, celebrato il 22 gennaio
 San Vittore di Ravenna (†305), martire in Ravenna con i santi Valentino e Solutore, celebrato il 13 novembre
 San Vittore di Calcedonia (IV secolo), martire in Calcedonia con San Sostene, celebrato il 10 settembre
 San Vittore di Piacenza (†375), primo vescovo di Piacenza e martire, celebrato il 7 dicembre
 San Vittore di Le Mans (†490), vescovo di Le Mans, celebrato il 1º settembre
 San Vittore di Vita (†535), vescovo di Cartagine, celebrato il 23 agosto
 San Vittore di Capua (†554), vescovo di Capua e martire, celebrato il 2 aprile
 San Vittore eremita (VII secolo) di Arcis-sur-Aube (Francia), celebrato il 26 febbraio
 San Vittore di Fausania, vescovo, considerato santo solo ad Olbia

 Beato Vittore III, papa (†1087), beneventano, monaco benedettino, eletto papa nel 1086, celebrato il 16 settembre

Altro 
 Abbazia di San Vittore, abbazia nei pressi di Parigi celebre per essere stata nell'alto medioevo un importante centro filosofico e teologico, il cui esponente più importante fu Ugo di San Vittore
 Chiesa di San Vittore, chiesa abbaziale dell'omonima abbazia marsigliese
 Carcere di San Vittore, carcere di Milano
 Collegiata di San Vittore, collegiata a Muralto

Pagine correlate 
 San Vittorio